peut désigner :

Allemagne 
 
  d'infanterie bavaroise

Australie

Autriche

Autriche-Hongrie

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Canada 
  Brigade d'infanterie canadienne

Chine

Croatie

Espagne

États-Unis

France 
 
  blindée
  libanaise
  mécanisée
  de spahis de la  légère de cavalerie

Inde

Israël

Liban

Libye

Pologne

Royaume-Uni 
  blindée

Suisse

Tadjikistan

Ukraine 
  d'aviation tactique

République populaire de Donetsk

Union soviétique 
  de chars de la Garde

Yougoslavie